Кага-Бандоро:

 Кага-Бандоро — субпрефектура в Центральноафриканской Республике;
 Кага-Бандоро — город в ЦАР, центр одноимённой субпрефектуры;
 Епархия Кага-Бандоро — местная католическая епархия с центром в городе Кага-Бондоро.